Человек, который знал всё (роман) — роман Игоря Сахновского.
 Человек, который знал всё (фильм) — фильм по роману Игоря Сахновского.